Ксти́нинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кирово-Чепецкого район Кировской области России.

Административный центр — село Кстинино.

История 
Кстининское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения 

В 2012 году были упразднены входившие в состав Кстининского сельского поселения населённые пункты Водокачка и железнодорожная будка 981 км.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Кирово-Чепецкого района
Сельские поселения Кировской области